Desa Pranten kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pranten (administrativ by i Indonesien, lat -7,18, long 109,90), Jawa Tengah, 
 Desa Pranten (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 110,66), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar